Rodheim (Beieren), een plaats in de gemeente Oberickelsheim in de Duitse deelstaat Beieren
Rodheim (Hungen), een plaats in de gemeente Hungen in de Duitse deelstaat Hessen
Rodheim vor der Höhe, een plaats in de gemeente Rosbach vor der Höhe in de Duitse deelstaat Hessen
Rodheim-Bieber, een Ortsteil van de gemeente Biebertal in de Duitse deelstaat Hessen